Jan Bąk Lanckoroński (zm. 1646) – kasztelan halicki
 Jan Lanckoroński – kustosz sandomierski żyjący w XVII wieku
 Jan Kazimierz Lanckoroński (zm. 1698) – kasztelan radomski